Osoby o tym nazwisku:
 Allan Michaelsen – duński piłkarz i trener piłkarski
 Jan Michaelsen – duński piłkarz
 Michael Jacob Michaelsen – duński bokser, olimpijczyk